Язичок — орган мовлення.
 Язичок — деталь ряду музичних інструментів.